Olympico Club é uma agremiação social e esportiva, sediada na cidade do Rio de Janeiro. Foi fundado em 28 de fevereiro de 1935.

História 
A partir de sua fusão com o Clube dos 40 em 1945, o Olympico Club passa a ter sua sede na Rua Álvaro Alvim, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde o clube, formado em sua maioria por jogadores, adquiriu um terreno em Copacabana com o intuito de construir sua sede social.

Parte social 
Durante três décadas o Olympico Club promoveu bailes na zona sul carioca, na Boate da Casca do Ovo. Também neste período, viveu grandes glórias esportivas no futsal, no basquete e no xadrez.

No início da década de 70 o presidente Lucio Marçal Ferreira vendeu a sede da rua Álvaro Alvim para a construção do prédio da atual sede na Rua Pompeu Loureiro nº 116, em Copacabana, criando a estrutura da qual se desfruta atualmente. O prédio também é composto por boates e salão nobre que foi palco de bailes de carnaval da década de 80.

Hoje, mesmo depois do fim de tradicionais clubes da zona sul, o Olympico resiste. Em um ambiente familiar e aconchegante, no coração de Copacabana, onde o clube oferece opções de lazer, diversão e esporte. Hoje na parte esportiva oferece artes marciais, natação, sauna (seca e úmida), sinuca, dança, hidroginástica, hidroterapia, recreação infantil, massagem desportiva e outras atividades.

Em 1938, o Olympico Club foi campeão carioca de basquete deixando o Riachuelo Tênis Clube com o vice-campeonato. Foi fundador da Federação Metropolitana de Basketball junto com o Botafogo Futebol e Regatas, Carioca Atlético Clube, Clube de Regatas do Flamengo, Associação Atlética Portuguesa, Grajaú Tênis Clube, Sampaio Atlético Clube, Sport Club Mackenzie, São Cristóvão Atlético Clube e Riachuelo Tênis Clube. Mais tarde essa federação veio originar, em 1977, a Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro, mas o Olympico Club se retirou do basquetebol federado há muitos anos assim como outros fundadores.

Departamento de futebol 
Ainda na década de 30 e 40 o clube teve departamento de futebol e promoveu vários amistosos:

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro de Futebol
 Copa do Brasil de Futebol
 Clubes brasileiros de futebol

Bibliografia

Ligações externas 
 

Clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1935